Ацте́ки:
 Ацтеки — индейская народность в центральной Мексике.
 «Ацтеки» — шестая серия британского научно-фантастического телесериала «Доктор Кто».
 «Ацтека» (, «эста́дио асте́ка») — один из крупнейших в мире футбольных стадионов, находится в столице Мексики Мехико.
 «Ацтек» — исторический роман Гэри Дженнингса.
 Ацтек — город в штате Нью-Мексико (США).
  — персонаж DC Comics.
 Azteca — род древесных муравьёв подсемейства долиходерины (триба Leptomyrmecini).
 TV Azteca — испаноязычная телекоммуникационная компания Мексики.
 Azteca Uno — мексиканская телеканал.